Фарибо има више значења:
 Округ Фарибо (Минесота)
 Фарибо (Минесота)